Анто́нио Рю́дигер (; ) — немецкий футболист, защитник клуба «Реал Мадрид» и сборной Германии.

Клубная карьера 
Рюдигер попал в академию «Штутгарта» в 2011 году. В составе «Штутгарт II» он дебютировал 23 июля 2011 года, в матче розыгрыша Третьей Бундеслиги против «Арминии» из Билефельда.

29 января 2012 года Рюдигер дебютировал за основную команду «Штутгарта» в домашнем матче против мёнхенгладбахской «Боруссии». Свой первый матч за «швабов» в Лиге Европы он провёл 4 октября 2012 года против «Мольде». 19 апреля 2013 года Рюдигер продлил свой контракт со «Штутгартом» до июня 2017.

17 августа 2015 года перешёл в «Рому» на правах аренды.

9 июля 2017 года Рюдигер подписал пятилетний контракт с «Челси». Сумма трансфера составила 35 миллионов евро с учётом бонусов 4 миллиона.

2 июня 2022 года на правах свободного агента перешёл в «Реал Мадрид», подписав контракт на четыре года. Свой первый мяч за новый клуб забил 11 сентября 2022 года в матче 5-го тура Ла Лиги против «Мальорки», отличившись в компенсированное время и установив итоговый счёт 4:1.

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Германии различных возрастов. 13 мая 2014 года стал одним из 12 футболистов, дебютировавших в главной сборной Германии в матче с Польшей (0:0).

Семья 
Отец Рюдигера — гражданин Германии африканского происхождения, мать — родом из Сьерра-Леоне. Из-за гражданской войны в этой стране они бежали в Германию, где в Берлине родился Антонио.

Статистика

Клубная

Международная 

Итого: 29 матчей / 1 гол; 14 побед, 7 ничьих, 8 поражений.

Достижения 
«Челси»
 Обладатель Кубка Англии: 2017/18
 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2018/19
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2020/21
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2021
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2021
Итого: 5 трофеев

«Реал Мадрид»
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2022
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2022
Итого: 2 трофея

Германия
 Обладатель Кубка конфедераций: 2017

Примечания 

Футболисты Германии
Награждённые медалью Фрица Вальтера
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Штутгарт II»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Реал Мадрид»